Iliamna (Alaska), plaats in Alaska
 Iliamna (plant), een plantengeslacht